De nationale teams van de Bahama's en Barbados hebben tot op heden één keer tegen elkaar gespeeld. Deze wedstrijd, een kwalificatieduel voor de Caribbean Cup 2007, werd gespeeld op 19 november 2006 in Bridgetown.

Wedstrijd

Samenvatting 

Wedstrijden bepaald door strafschoppen worden, in lijn met de FIFA, als een gelijkspel gerekend.

Barbados
Bahama's